Quarta República pode se referir a:

 Quarta República Brasileira
 Quarta República Francesa
 Quarta República da Nigéria

Desambiguação